

Musique 
 Les Sinners, un groupe rock francophone canadien.
 The Sinners, un groupe rock suédois.

Cinéma 
 Sinners, un film américain de Kenneth S. Webb sorti en 1920
 Sinners, un film américain de Charles T. Kanganis sorti en 1990

Télévision 
 Sinners, un téléfilm irlandais d'Aisling Walsh diffusé en 2002